Рубанково — деревня в Невельском районе Псковской области, Туричинская волость.
 Рубанково (Гусино) — озеро в Невельском районе Псковской области.